la portée dynamique est une notion d'informatique
 la portée dynamique est une notion utilisée dans de nombreux domaines pour décrire le rapport entre la plus petite et la plus grande valeur d'une quantité variable. Voir :
 la portée dynamique dans le domaine du son